Conspiração (crime) —  associação criminosa com o intuito de lesar outros
 Conspiração (política) —  entendimento secreto entre várias pessoas, visando promover a desestabilização ou a queda de um poder estabelecido
 Conluio —  conspiração financeira ou econômica feita entre empresas
 Teoria da conspiração — hipóteses sobre conspirações em diversos âmbitos da sociedade
 Shadow Conspiracy —  filme de 1997 com Charlie Sheen e Donald Sutherland, exibido no Brasil com o título Conspiração
 A Conspiração ou Ponto de Impacto —  títulos em Portugal e no Brasil, respectivamente, do livro de Dan Brown
 Conspiração Filmes —  produtora brasileira
 The Conspirators —  filme de 1944 de Jean Negulesco

Desambiguações de política
Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura